Kanonicy Regularni Grobu Bożego - zakon katolicki
 Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie – katolickie stowarzyszenie wiernych, papieski zakon orderowy
 Ortodoksyjny Zakon Obrońców Bożego Grobu – bractwo prawosławne